

Оленешть () — село у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Беїле-Оленешть.

Оленешть () — село у Штефан-Водському районі.